Plaats in Indonesië
 Ngandong (Eromoko), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Ngandong (Gantiwarno), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Ngandong (Grabagan), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java
 voor de Ngandong-fossielen zie Solomens